Кэрри Гензел (; род. 18 сентября 1971, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса.

Карьера 
Актёрский дебют Кэрри Гензел состоялся в 1991 году. Одной из первых её работ было появление на протяжении нескольких эпизодов в сериале «Дерзкие и красивые» в 1995 в небольшой роли медсестры. В 1996-1997 снималась в мыльной опере «Все мои дети» в роли Скай Чендлер, которую до этого играла другая актриса, Робин Кристофер. Прослушивание Кэрри проходили в Лос-Анджелесе, и поскольку она была главной фавориткой на эту роль, продюсеры почти сразу же утвердили её на роль.

В 2021 году снялась в двух эпизодах одиннадцатом сезоне телесериала «Ходячие мертвецы» в роли аудитора Содружества по фамилии Кларк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Ванкувере
Актрисы мыльных опер Канады
Актрисы Канады
Киноактрисы Канады
Актрисы телевидения Канады
Актрисы XXI века